Junquillo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Aphyllanthaceae.
 El nombre común de la planta Carex divisa.
 El nombre común de la planta Cyperus longus.
 El nombre común de la planta Disocactus flagelliformis.
 El nombre común de la planta Eleocharis palustris.
 El nombre común de la planta Juncus articulatus.
 El nombre común de la planta Juncus conglomeratus.
 El nombre común de la planta Juncus effusus.
 El nombre común de la planta Juncus maritimus.
 El nombre común de la planta Narcissus dubius.
 El nombre común de la planta Narcissus jonquilla.
 El nombre común de la planta Narcissus rupicola.
 El nombre común de la planta Narcissus tazetta.
 El nombre común de la planta Poa bulbosa.
 El nombre común de la planta Scirpus holoschoenus.
 Barriada de La Línea de la Concepción  Junquillo.